Gle Aron kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Aron (kulle i Indonesien, lat 5,50, long 95,83), Aceh, 
 Gle Aron (kulle i Indonesien, lat 5,46, long 95,27), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar